Burbach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Burbach (Rin del Nord-Westfàlia): municipi alemany de l'estat de Rin del Nord-Westfàlia
 Burbach (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat